Новгородківська селищна громада — територіальна громада в Україні, в Кропивницькому районі Кіровоградської області. Адміністративний центр — смт Новгородка.

Площа громади — 998,7 км², населення — 14 573 мешканці (станом на 01.01.2021).

Населені пункти 
У складі громади 1 смт (Новгородка) та 26 сіл:
 Бережинка
 Білозерне
 Білопіль
 Велика Чечеліївка
 Верблюжка
 Вершино-Кам'янка
 Веселе
 Воронцівка
 Дубівка
 Інгуло-Кам'янка
 Козирівка
 Корбомиколаївка
 Куцівка
 Митрофанівка
 Новоандріївка
 Новомиколаївка
 Ольгівка
 Перше Травня
 Петрокорбівка
 Просторе
 Рибчине
 Ручайки
 Сотницьке
 Спасове
 Спільне
 Тарасівка

Примітки

Джерела 
 
 Офіційний сайт громади

Громади Кропивницького району
Засновані у Кіровоградській області 2020